Ciechanowiecki – w języku polskim przymiotnik od nazwy miejscowej Ciechanowiec

Heraldyka
 herb Ciechanowiecki

Ludzie
 Albrycht Konstanty Ciechanowiecki
 Andrzej Ciechanowiecki
 Hipolit Konstanty Ciechanowiecki
 Jan Ciechanowiecki
 Krzysztof Ciechanowiecki
 Michał Ciechanowiecki
 Mikołaj Walerian Ciechanowiecki
 Paweł Ciechanowiecki